Lužná est un toponyme qui peut désigner :

Lužná, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lužná, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie